Заган может означать:
 Заган — название города Жагань до окончания Второй мировой войны.
 Заган — село, Свободненский район Амурской области России.
 Заган (демон)